Хлебные жуки и хрущики () — подсемейство пластинчатоусых жуков, насчитывающее приблизительно 200 родов, в которых около 4100 видов.

Описание 
Члены подсемейства имеют удлинённую овальную форму тела. Усики 9- и 10-члениковые, булава 3-члениковая.. Представители рода Chrysina окрашены в различные варианты зеленого цвета и часто несут на надкрыльях бороздки, но также имеется несколько видов рода с совершенно гладкими покровами тела и сплошной металлической окраской золотого или серебристого цвета.

Распространение 
На данный момент повсеместно описаны приблизительно 4100 видов в 200 родах. Подсемейство включает в себя шесть триб распространённых в Новом Свете. Триба встречается лишь в Центральной и Северной Америке; — в Австралии и западной части Центральной и в Южной Америке..

Экология и местообитания 
Жуки питаются листьями или цветками растений. Личинки питаются корнями растений, компостом или гниющей растительностью. Некоторые таксоны, к примеру, Popillia japonica и виды из рода Anomala (оба таксона в трибе Anomalini), являются сельскохозяйственными вредителями. Множество представителей подсемейства имеют яркий окрас, иногда с красивым узором и часто с металлическим отливом. Другие же представители, такие как — маленькие, ничем не приметные жуки. Имаго могут быть опылителями растений.

Систематика 
Британский энтомолог Александр Маклай (Alexander Macleay) в 1819 году предложил выделить семейство Rutelidae, предварительно вписав род Scarabaeus. Позже, в 1851 году французский энтомолог Шарль Эмиль Бланшар (Blanchard) этой группе жуков дал статус подсемейства, вписав её в семейство пластинчатоусых. Некоторые авторы были склоны считать группу подсемейством в семействе хрущей Melolonthidae, хотя и оно потом приобрело статус подсемейства в пластинчатоусых.

Триба Anomalini иногда рассматривается отдельным подсемейством в пластинчатоусых или в Melolonthidae. Вдобавок род Hoplia и его родственные роды иногда выделяют отдельную трибу в подсемействе Rutelinae.

Классификация 

 Adoretini
 Adoretus — Metadorodocia
 Alvarengiini
 
 
 
 Anatistini
 Anatista — Chalcochlamys — Spinochlamys — Spodochlamys
 Anomalini
 Anisoplia — Anomala — Anomalacra — Anomalorhina — Anthoplia — Balanogonia — Blitopertha — Brancoplia — Callirhinus — Callistethus — Chaetopteroplia — Chelilabia — Dilophochila — Epectinaspis — Exomala — Hemichaetoplia — Leptohoplia — Mazahuapertha — Mimela — Nayarita — Pachystethus — Phyllopertha — Popillia (Popillia bhutanica) — Rugopertha — Strigoderma — Yaaxkumukia
 Anoplognathini
 Anoplognathus — Aulacopalpus — Brachysternus — Calloodes — Hylamorpha — Platycoelia
 Geniatini
 Bolax — Eunanus — Evanos — Geniates — Heterogeniates — Leucothyreus
 Rutelini
 Chrysopora
 Подтриба Anticheirina — 43 рода, около 360 видов
  — 5 видов
  — 11 видов
  — 4 видов
  — 11 видов
  — 3 видов
  — 2 видов
  — 35 видов
  — 1
  — 1
  — 26 видов
  — 3 видов
  — 2 видов
  — 2 видов
  — 7 видов
  — 2 видов
  — 9 видов
  — 63 видов
  — 13 видов
  — 2 видов
  — 10 видов
  — 2 видов
  — 2
  — 7 видов
  — 6 видов
  — 4 видов
  — 1
  — 2 видов
  — 2 видов
  — 1
  — 11 видов
  — 6 видов
  — 3 видов
  — 40 видов
  — 25 видов
  — 1
  — 7 видов
  — 6 видов
  — 20 видов
  — 3 видов
  — 3 видов
  — 1
 Подтриба Areodina — 48 видов, 10 родов, Америка (1 — Африка)
  — 3 видов
  — 8 видов
  — 7 видов
  — 3 видов
  — 1
  — 6 видов
  — 6 видов
  — 3 видов
  — 7 видов
  — 4 видов, Африка
 Подтриба Heterosternina — 10 родов, 19 видов, Центральная Америка
  — 1
  — 3 видов
  — 2 видов
  — 1
  — 3 видов
  — 1
  — 1
  — 3 видов
  — 2 видов
  — 2 видов
 Подтриба Pelidnotina — 18 родов, около 370 видов, Америка (кроме Peltonotus).
  — 3 видов
  — около 100 видов, Южная и Центральная Америка
  — 1
  — 1
  — 7 видов
  — 4 видов
  — 19 видов
  — 3 видов
  — 1
  — 8 видов
  — 2 видов
  — 7 видов
  — 1
  — 6 видов
  — около 180 видов
  — 19 видов, Старый Свет, иногда в Dynastinae
  — 3 видов
  — 4 видов
 Подтриба Didrepanephorina — 37 видов, Ю.-В. Азия
  — 15 видов
  — 9 видов
  — 12 видов
  — 1
  — 2 видов
 Подтриба Parastasina — около 110 видов, Ю.-В. Азия
  — 2 видов
  — 3 видов
  — около 100 видов
  — 3 видов
 Подтриба Rutelina — около 140 видов, Южн. Америка
  — 3 видов
  — 30 видов
  — 8 видов
  — 65 видов
  — 1, Гватемала
  — 7 видов
  — 1
  — 17 видов
  — 2 видов, Мексика, Гватемала
  — 4 видов

Примечания

Ссылки 
 Coleoptera Rutelinae
 Фотографии на www.zin.ru Американские золотые жуки Chrysina (=Plusiotis) (Scarabaeidae:Rutelinae) — галерея разнообразия рода

 
Подсемейства насекомых